Андросовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Андросовщина — посёлок в Копыльском сельсовете Копыльского района Минской области.
 Андросовщина — деревня в Слобода-Кучинском сельсовете Копыльского района Минской области.